Nyctalospora är ett släkte av svampar. Nyctalospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Nyctalospora